Ро́берт Мануэ́ль Уо́лд (, род. 1947) — американский , профессор чикагского Института Энрико Ферми и Чикагского университета. Основные труды посвящены общей теории относительности и термодинамике в чёрных дырах. Член Американского физического общества (1996), Американской академии искусств и наук (2000) и Национальной академии наук США (2001). Лауреат премии Эйнштейна от Американского физического общества (2017 год).

Биография и научная деятельность 
Роберт Уолд — сын венгерского математика и статистика Абрахама Вальда. Родители Уолда погибла в авиакатастрофе, когда ему было три года.

Уолд учился в Колумбийском университете (бакалавр в 1968 году), докторскую степень получил в 1972 году в Принстонском университете. С 1974 года — в Чикагском университете, доцент с 1976 года и профессор с 1985 года. Одновременно он профессор Института Энрико Ферми. Уолд преподаёт в Чикаго курсы по различным темам физики, был признан особенно эффективным преподавателем.

Уолд — автор нескольких влиятельных монографий и статей, опубликовал более 100 научных работ по общей теории относительности и квантовой теории поля в искривлённом пространстве-времени, многие из которых цитировались в сотнях последующих научных трудов. Внёс вклад в . В 1993 году он описал «энтропию Уолда» в чёрной дыре, зависящую только от площади горизонта событий чёрной дыры.

В 2017 году стал лауреатом премии Эйнштейна от Американского физического общества «за фундаментальный вклад в классические и полуклассические исследования гравитации; в частности, за открытие общей формулы для энтропии чёрных дыр, и за развитие строгой формулировки квантовой теории поля в искривлённом пространстве-времени».

Основные труды

Ссылки 
 Robert M. Wald faculty page at the University of Chicago
 Robert Wald research articles cited by arXiv
 Some properties of Noether charge and a proposal for dynamical black hole entropy, Vivek Iyer and Robert M. Wald, Phys. Rev., D 50 (1994) 846-864 (sample research paper; cited over 250 times)

Примечания 

Родившиеся в 1947 году
Физики США
Действительные члены Американского физического общества
Википедия:Биографии современников
Члены Национальной академии наук США
Незавершённые статьи о физиках
Преподаватели Чикагского университета
Лауреаты премии Эйнштейна Американского физического общества